Authon bezeichnet:

Personen
 Jehan d'Authon (1466–1527), französischer Historiker

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Authon (Texas)

Authon ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Authon (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Authon (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher

mit Namenszusatz:
 Authon-du-Perche im Département Eure-et-Loir
 Authon-Ébéon im Département Charente-Maritime
 Authon-la-Plaine im Département Essonne